Böttcherstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Böttcherstraße 2 (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Köpenick
 Haus Atlantis (Bremen)
 Böttcherstraße 2 (Burg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Burg (bei Magdeburg)
 Böttcherstraße 2 (Stralsund)